Soper ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Soper (1904–1993), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Davison Soper (* 1943), US-amerikanischer theoretischer Elementarteilchenphysiker
 Donald Soper, Baron Soper (1903–1998), britischer Geistlicher der Methodistischen Kirche und Politiker
 Eileen Soper (1905–1990), englische Illustratorin und Autorin
 Fred Lowe Soper (1893–1977), US-amerikanischer Arzt
 George Albert Soper (1870–1948), US-amerikanischer Hygieniker
 J. Dewey Soper (1893–1982), kanadischer Naturforscher und Tierzeichner
 Lesley Soper (* 1954), neuseeländische Politikerin
 Marshall Soper (* 1960), australischer Fußballspieler
 Mike Soper (1913–2008), britischer Hochschullehrer und Autor
 Steve Soper (* 1952), britischer Rennfahrer
 Tony Soper (* 1929), britischer Ornithologe und Autor
 Tut Soper (1910–1987), US-amerikanischer Jazzmusiker

Soper steht für:
 Soper (Oklahoma), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 Soper River, ein kanadischer Fluss
Siehe auch:
 Sopper